Folkierski est un nom de famille polonais appartenant au clan noble des Radwan qui peut désigner : 
 Piotr Folkierski, propriétaire terrien qui fut le premier en Pologne à inventer une batteuse locomobile ;  
 Ladislas Folkierski (1841-1904), mathématicien et ingénieur ; 
 Władysław Folkierski (1890-1961), son fils, intellectuel polonais, historien, professeur de littérature française, deux fois ministre du gouvernement polonais en exil à Londres et fondateur et président de la Société scientifique polonaise à l’étranger. 

Homonymie de patronyme
Patronyme polonais